Józef Fert (1888-1972) – metalurg, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, opiekun zabytków
 Józef Franciszek Fert (ur. 1945) – pedagog, polonista, profesor KUL, poeta